Les Élections régionales de 1960 en Carinthie () se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le . 

1960
Carinthie
Politique en mars 1960